Швикерсхаузен () — посёлок в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Шмалькальден-Майнинген. Подчиняется управлению Грабфельд. Население — 372 чел. Занимает площадь 6,23 км². Официальный код  —  16 0 66 066.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии